Biston vlachi är en fjärilsart Biston vlachi ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
vlachi